«Торпедо Москва» — футбольный клуб из Москвы, который выступал в Премьер-лиге России, с 1992 по 2006, и с 2014 по 2015 , и с 2022 года. В этот список входят результаты «Торпедо» в главных турнирах, а также лучшие бомбардиры клуба по итогам каждого сезона. Клуб выигрывал 3 раза чемпионат СССР, 6 раз кубок СССР и 1 кубок России. В настоящее время, выступает в Премьер-лиге

История 
В 1924 году молодёжь из числа рабочих заводов «АМО», «Парострой» и «Динамо» объединилась в футбольную команду «Пролетарская кузница». В 1927 году эта команда победила в классе «Б» чемпионата столицы, после чего была повышена в классе. В ноябре 1930 года спортактив автомобильного завода создал собственную команду («АМО»; с 1932 по 1936 — «ЗиС»). Команда играла несколькими составами на первенство Москвы. В первом чемпионате СССР клуб (теперь уже «Торпедо») получил место в группе «Б». В 1938 году, в связи с расширением группы «А» с 9 до 26 команд (на 1 год), «Торпедо» получило в ней место; хотя 14 худших команд по итогам однокругового турнира покинули группу сильнейших, автозаводцам удалось остаться в ней, заняв 9-е место. Перед началом сезона-1941 спортивным руководством страны было решено объединить профсоюзные команды для более успешного выступления; ДСО «Торпедо» приказом от 15 января ликвидировало свою команду. В конце войны объединённые команды были восстановлены, что позволило торпедовцам завоевать бронзовые медали первого послевоенного чемпионата.

Первым трофеем клуба стал Кубок СССР 1949 года. До распада СССР «Торпедо» неизменно играло в высшей лиге чемпионата страны. Первого чемпионства клуб добился в 1960 году; тогда же был сделан единственный «золотой дубль». После победы в чемпионате-1965 торпедовцы получили возможность впервые сыграть в еврокубке. На данный момент самыми удачными розыгрышами турниров УЕФА для торпедовцев являются Кубок обладателей кубков 1986-1987 и Кубок УЕФА 1990-1991: оба раза команда доходила до полуфиналов.

В российском первенстве достижения клуба скромнее, чем в советском. Был выигран первый кубок России, завоёвана бронза чемпионата-2000. В тяжёлые для российской экономики 1990-е годы «ЗИЛ» не захотел продолжать содержать команду высшей лиги, и она досталось «Лужникам» Владимира Алёшина. Так и не найдя солидного спонсора, в 2000-х клуб с каждым годам всё больше отставал в гонке бюджетов и по итогам сезона-2006 вылетел из премьер-лиги (первое понижение в классе за всю историю «Торпедо»). В 2008 году клуб не удержался в первой лиге, однако перед стартом следующего сезона не смог пройти лицензирование и, минуя второй дивизион, отправился в любительскую футбольную лигу. Выиграв первенство Москвы, «Торпедо» получило возможность в 2010 году сыграть во втором дивизионе, где выиграло первенство зоны «Центр».

Начиная с сезона 2011/12 «Торпедо» в течение трёх лет выступало в первом дивизионе отечественного футбола (Первенстве ФНЛ).

По итогам сезона 2013/14 «Торпедо» заняло третье место в чемпионате ФНЛ, обеспечив себе участие в стыковых матчах за право играть в Премьер-лиге. Первый стыковой матч с 14-й командой РФПЛ — самарскими «Крыльями Советов» — состоялся 18 мая 2014 года на стадионе в подмосковном Раменском и закончился со счетом 2:0 в пользу чёрно-белых. 22 мая 2014 года «Торпедо» сыграло вничью в ответной игре и по сумме двух матчей вернулось в Премьер-лигу спустя 8 лет.

Пребывание в высшем дивизионе оказалось непродолжительным — по итогам чемпионата 2014/15 «Торпедо» вылетело из Премьер-лиги, больше того — команда не заявилась на Первенство ФНЛ и в течение следующих четырёх сезонов играла во втором дивизионе (Первенстве ПФЛ). В сезоне-2018/19 «Торпедо» победило в группе «Центр» и вышло в ФНЛ.

Сезоны

Примечания

Ссылки 
Статистика турниров и игроков «Торпедо»
Архив матчей «Торпедо»

ФК «Торпедо» Москва
 
Торпедо Москва